

Кучугури — село в Україні, у Корюківському районі Чернігівської області.
 Кучугури — назва села Лиманське у 1820—1978 роках.

Кучугури — хутір у Ровенському районї Бєлгородської області.
 Кучугури — селище у Темрюцькому районі Краснодарського краю.

Див. також 
 Великі і Малі Кучугури
 Білі Кучугури
 Водянські кучугури
 Новоорлицькі Кучугури